COL steht als Abkürzung für:
 City of London,  Distrikt und das historische und wirtschaftliche Zentrum der englischen Region Greater London
 Colima (Bundesstaat), Kfz-Kennzeichen des mexikanischen Bundesstaats
 Colombia (Radsportteam), ein kolumbianisches UCI-Radsportteam
 Columbia Air, kroatische Luftverkehrsgesellschaft (ICAO-Code)
 Kolumbien, Ländercode nach ISO 3166-1 und IOC-Code

Col steht für:
 Col (Slowenien) (dt.: Riesenberg), Ortsteil einer Gemeinde in Ajdovščina, Slowenien
 Colonel, den militärischen Rang eines Obersten

Col ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Da Col (1913–1995), italienischer Skispringer
 David Col (1822–1900), belgischer Genremaler

Col steht als Abkürzung für:
 Columba, Taube (Sternbild)

coL steht für:
 compLexity, amerikanischer E-Sport-Clan

Siehe auch:
 Kol
 Coll (Begriffsklärung)
 Cohl

Abkürzung